Reformpartiet kan syfta på

 Reformpartiet – ett norskt utbrytarparti under 1970-talet ur Anders Langes parti
 Estniska reformpartiet – ett politiskt parti i Estland
 Reformpartiet (Lettland) – ett politiskt parti i Lettland
 Reformpartiet (Norge) - ett nuvarande norskt parti mot vägtullar
 Reform Party – ett politiskt parti i USA, grundat av Ross Perot